Aerodrom (Cyrillisch: Аеродром) betekent vliegveld en kan verwijzen naar de gemeenten bij de volgende steden:
 Aerodrom (Noord-Macedonië), een gemeente rond het vliegveld van Skopje in Noord-Macedonië
 Aerodrom (Servië), een gemeente rond het vliegveld van Kragujevac in Servië